Het seizoen 1997/1998 van Sparta Rotterdam was het 43ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eredivisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Sparta begon het seizoen onder leiding van trainer-coach Hans van der Zee. Hij was de opvolger van interim-coach Joop Brand. Onder leiding van Van der Zee eindigde Sparta op de dertiende plaats, net als in het voorafgaande seizoen.

In het bekertoernooi strandde de club uit Rotterdam-West al in de tweede ronde door toedoen van FC Twente dat op Het Kasteel met 2-1 won na verlenging. Topscorer van Sparta in het seizoen 1997-1998 werd aanvaller Dennis de Nooijer met dertien competitiedoelpunten.

Sparta kende een matige start van de competitie, met slechts twee punten uit vier duels. De eerste overwinning volgde op zaterdag 13 september, toen in eigen huis met 5-0 werd gewonnen van FC Volendam. De treffers kwamen op naam van Maikel Renfurm, Dennis de Nooijer (2), Arjan van der Laan en Mourad Mghizrat.

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

1998
Sparta Rotterdam